Fedón (nombre de origen griego -Phaidon-, latinizado como Phedon) puede referirse a:

Títulos de obras
 Fedón, uno de los diálogos de Platón.
 Fedón o sobre la inmortalidad del alma, de Moses Mendelssohn.

Personajes
 Fedón de Argos
 Fedón de Elis, un discípulo de Sócrates creador de la Escuela de Elis.
 Phedon de Paestum.

Otros usos
 Phedon (carácter), uno de los "caracteres" de Jean de la Bruyère.